Ва́йдингер или Вейдингер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вайдингер, Альфред (род. 1961) — австрийский искусствовед.
 Вайдингер, Антон (1766—1852) — австрийский трубач и изобретатель музыкальных инструментов.
 Вайдингер, Генрих — австрийский спортсмен-конькобежец.
 Вайдингер, Кристин (род. 1946) — американская оперная певица.
 Вайдингер, Отто (1914—1990) — немецкий военный деятель.